Josef Schneider (1891–1966) – szwajcarski wioślarz,
 Josef Schneider (ur. 1901) – austriacki piłkarz,
 Josef Schneider (1906–1998) – niemiecki duchowny,
 Josef Schneider (ur. 1957) – niemiecki narciarz,
 Josef Honor Schneider (1804–1874) – czeski lekarz, przyrodnik i pisarz.